Кодекс 066 (Gregory-Aland), α 1000 (Soden) — унциальный манускрипт VI века на греческом языке, содержащий текст Деяний Апостолов 28,8-17 на одном пергаментном листе (25 x 20 см). Текст на листе расположен в две колонки, 25 строк в колонке. Палимпсест. Верхний текст палимпсеста содержит грузинский календарь..

Особенности рукописи 

Греческий текст рукописи отражает западный тип текста и отнесен к III категории Аланда. 

Рукопись хранится в Российской национальной библиотеке (Gr. 6 II, fol 4) в Санкт-Петербурге .

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 
 Konstantin von Tischendorf, Monumenta sacra et profana I, pp. 43 ff.

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи VI века